Fotbollsallsvenskan 1975 spelades 12 april–26 oktober 1975, och vanns av Malmö FF. Vårsäsongen spelades 12 april–3 juli medan höstsäsongen spelades 30 juli–26 oktober 1975.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan 
 31 mål: Jan Mattsson, Östers IF
 20 mål: Tore Cervin, Malmö FF
 16 mål: Benny Wendt, IFK Norrköping

Publiksiffror

Högsta publiksiffror 
 40 669: AIK–Djurgårdens IF 1–2, Råsundastadion den 29 maj 1975
 28 835: AIK–Hammarby IF 4–1, Råsundastadion den 15 maj 1975
 28 693: Djurgårdens IF–AIK 0–0, Råsundastadion den 11 september 1975

Högst publiksnitt per lag 
 11 186: Malmö FF
 10 081: Halmstads BK
 8 031: Hammarby IF

Svenska mästarna 
Malmö FF:s spelare i allsvenskan 1975

Tränare: Bob Houghton
 Conny Andersson
 Magnus Andersson
 Roy Andersson
 Tommy Andersson
 Tore Cervin
 Christer Jacobsson
 Harry Jönsson
 Krister Kristensson
 Bo Larsson
 Tommy Larsson
 Anders Ljungberg
 Jan Möller
 Thomas Sjöberg
 Staffan Tapper

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1975
1975
Fotbollssäsongen 1975